Montels kan syfta på:
 Montels, Ariège
 Montels, Hérault
 Montels, Tarn